

Persone
 David Finkelstein (1929-2016) – fisico statunitense
Hans Finkelstein (1885-1938) – chimico tedesco
Israel Finkelstein (1949) – archeologo e accademico israeliano
Jacob Finkelstein, meglio conosciuto come Jackie Fields (1908-1987) – pugile statunitense
Moses Israel Finkelstein, meglio noto come Moses Finley (1912-1986) – storico ed etnologo statunitense
Norman Finkelstein (1953) – storico e politologo statunitense

Altro
5706 Finkelstein – asteroide della fascia principale
Finkelstein  – cognome di origine ebraica
Reazione di Finkelstein – reazione chimica